Александр Разумов:
 Разумов, Александр Геннадьевич (род. 1992) — российский профессиональный баскетболист.
 Разумов, Александр Кириллович (1909—2003) — советский полковник, Герой Советского Союза.